Bugacia är ett släkte av steklar som beskrevs av Erdös 1946. Bugacia ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Puppglanssteklar
Bugacia